Гран-при́ ( — большой приз) — вторая по значимости награда Каннского кинофестиваля, вручаемая фильму в основном конкурсе.

До 1954 года, а также с 1964 по 1974 год название «гран-при» носила главная награда фестиваля, ныне известная как «Золотая пальмовая ветвь».

Победители 

Каннский кинофестиваль